Zofingue, une commune du canton d'Argovie en Suisse.
 Zofingue, une des plus anciennes sociétés d'étudiants de Suisse.